est la formule brute de plusieurs isomères.

 2-thiouridine, numéro CAS 
 4-thiouridine, numéro CAS 
 tiazofurine, numéro CAS